I-13 puede referirse a:

 El I-13, un submarino japonés del Tipo AM.
 I-13, un grupo surcoreano de K-Pop.
 La expresión algebraica compuesta por la unidad imaginaria (i), i^13=i